Desideria steht für:

 Desideria (Name), einen Mädchennamen
 Desideria (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Kreuzblütengewächse
 Desideria (1980), einen italienisch-deutschen Film von 1980 nach der Romanvorlage La vita interiore von Alberto Moravia
 Desideria (2014), einen US-amerikanischen Film von 2014